Blavier ist der Familienname folgender Personen:

 André Blavier (1922–2001), belgischer Schriftsteller, Bibliothekar und Publizist
 André-Joseph Blavier (1713–1782), belgischer Komponist und Kapellmeister
 Kurt Blavier (1886–1938), deutscher Politiker in Danzig und NS-Opfer